Бюрель
 Бюрель () — коммуна во Франции.
 Бюрель, Леонс-Анри , 1892—1977) — французский кинооператор.